Le  Grand Prix moto de Grande-Bretagne 2010 est la cinquième manche du championnat du monde de vitesse moto 2010. La compétition s'est déroulée du 18 au  sur le circuit de Silverstone. C'est la  du Grand Prix moto de Grande-Bretagne.

Résultats des MotoGP

Résultats des Moto2

Résultats des 125 cm

Liens externes 
 Site officiel de la MotoGP

Grand Prix moto de Grande-Bretagne
Grande-Bretagne
Sport au Royaume-Uni en 2010
Sport en juin 2010